Западов — фамилия.

Известные носители:
 Западов, Александр Васильевич (1907—1998) — литературовед, писатель, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР.

 Западова, Елена Александровна (1938—1991) — востоковед, доктор наук, специалист по культуре Бирмы.